Mime steht für:
 Mime (Schmied), einen Schmied der Heldensage mit mythischen Zügen
 davon abgeleitet, eine Person in Richard Wagners Siegfried (Oper)
 Mime, ein veraltetes Wort für Schauspieler
 Mime, umgangssprachlich ein körper- und gestenbetontes, zuweilen stummes Theaterspiel, beispielsweise Pantomime oder Mime corporel dramatique
 Mime, eine Person, die bei Übungen des Rettungsdienstes oder der Feuerwehr denjenigen darstellt, der Hilfe benötigt

Die Abkürzung MIME steht für:
 Multipurpose Internet Mail Extensions, ein Internetstandard für die Struktur von Nachrichten

Siehe auch: